Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 29 января по 4 февраля 2018 в городе Наёро. Турнир проводился в 35-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в апреле 2018 в городе Лас-Вегас (США).

Победителями чемпионата (1-й раз в истории чемпионатов) стала команда скипа Масаки Иваи, победившая в финале команду скипа Синъя Абэ. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ёсиро Симидзу.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2018.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Синъя Абэ         ||  * || 9:4||14:0|| 6:4||11:4|| 8:5|| 9:3|| 9:2||10:2|| 8 || 0 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Масаки Иваи       || 4:9||  * || 4:1|| 9:5|| 9:5|| 4:3|| 7:3|| 8:2||10:2|| 7 || 1 ||2
|-
| 3||align=left|Atsushi Kamigochi ||0:14|| 1:4||  * || 6:9||3:10|| 5:9|| 6:1|| 3:6|| 5:4|| 2 || 6 ||7
|-
| 4||align=left|Junpei Kanda      || 4:6|| 5:9|| 9:6||  * || 6:4|| 0:3|| 7:3|| 5:6|| 6:4|| 4 || 4 ||5
|-
| 5||align=left|Tatsuya Ogawa     ||4:11|| 5:9||10:3|| 4:6||  * || 7:9|| 6:4|| 5:8|| 7:6|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Ёсиро Симидзу     || 5:8|| 3:4|| 9:5|| 3:0|| 9:7||  * || 7:3|| 4:3|| 9:8|| 6 || 2 ||3
|-
| 7||align=left|Minori Suzuki     || 3:9|| 3:7|| 1:6|| 3:7|| 4:6|| 3:7||  * || 7:8|| 5:6|| 0 || 8 ||9
|- bgcolor=#ccffcc
| 8||align=left|Naomasa Takeda    || 2:9|| 2:8|| 6:3|| 6:5|| 8:5|| 3:4|| 8:7||  * || 9:3|| 5 || 3 ||4
|-
| 9||align=left|Kazuhisa Unoura   ||2:10||2:10|| 4:5|| 4:6|| 6:7|| 8:9|| 6:5|| 3:9||  * || 1 || 7 ||8
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
2 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 3 февраля, 13:00 Финал 3 февраля, 20:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2018 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2018

Спорт в Японии в 2018 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Январь 2018 года
Февраль 2018 года